Clerfayt ist der Familienname folgender Personen:

Bernard Clerfayt (* 1961), belgischer Politiker
Charles Joseph de Croix, comte de Clerfait (1733–1798), österreichischer Feldmarschall